Yoshino (district), een district van de prefectuur Nara in Japan
 Yoshino (Nara), een gemeente in het district Yoshino
 Yoshino (berg), een berg in het district Yoshino
 Yoshino (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in het zuiden van de huidige prefectuur Nara